Béthisy ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Oise:

Béthisy-Saint-Martin
Béthisy-Saint-Pierre